Merkur (auto), een automerk van Ford Motor Company dat tussen 1985 en 1989 verkocht werd in de Verenigde Staten en Canada.
 Merkur (hop), een hopvariëteit
 Merkur (speelgoed), een merk montagespeelgoed
 Merkur (spoorwegen), een internationale trein voor de verbinding Kopenhagen - Stuttgart.
 Merkur (supermarktketen), een supermarktketen in Oostenrijk.

Zie ook 
 Mercurius (doorverwijspagina)